Vika kan syfta på:

Personer
Florian Vika, albansk konstnär

Platser
-vika – ett ortnamnsefterled 

Vika – en tätort i Falu kommun, tidigare Vika kyrkby
 Vika socken - en socken i Dalarna
 Vika landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Kopparbergs län
 Vika församling – en tidigare församling i Västerås stift
 Vika kyrka – en kyrkobyggnad i Vika i Dalarna
 Vika distrikt – ett distrikt i Falu kommun och Dalarnas län
Vika station – tidigare station på Inlandsbanan i Stenis, Mora kommun
Vika och Simpnäs – en småort i Norrtälje kommun
Vika, Oslo – ett område i centrala Oslo
 Vika, Gustavs – en ö i Gustavs, Finland

Se även
Norra Vika
Södra Vika
Stora Vika
Vikasjön – flera sjöar
Vika-Strand